Oranienschule ist der Name mehrerer Schulen, unter anderem:
 Oranienschule (Wiesbaden), ein Gymnasium
 Oranienschule Altendiez, eine ehemalige Hauptschule in Altendiez, (seit 2011 geschlossen)
 Oranienschule Singhofen, Sprachheilschule für den Rhein-Lahn-Kreis und Teile des Westerwaldkreises